Krknjaš Mali, otočić u Jadranskom moru
Krknjaš Veli, otočić u Jadranskom moru